Ева Бе́рзиня (; ) — латвийская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2013, 2014), серебро (2012, 2017), бронза (2015, 2016).
 : серебро (2011, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу